Sinner bezeichnet:
 eine sowjetische Interkontinentalrakete mit dem NATO-Codename SS-16 Sinner, siehe RS-14 Temp-2S
 Sinner (Band), deutsche Metal-Band
 Sinner (Unternehmen), ehemalige Großbrauerei in Karlsruhe, heute börsennotierte Immobiliengesellschaft
 Sinner (Patrizierfamilie)
 The Sinner (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2017)

Sinner ist der Familienname folgender Personen:
 Benoît Sinner (* 1984), französischer Radrennfahrer
 Basilius Sinner OSB (1745–1827), Universalgelehrter
 Carl Ahasver von Sinner (1754–1821), Schweizer Architekt
 Carsten Sinner (* 1971), deutscher Übersetzungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Eberhard Sinner (* 1944), deutscher Politiker
 Friedrich Sinner (1713–1791), Schweizer Politiker, Schultheiss von Bern
 George Sinner (1928–2018), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von North Dakota
 Jannik Sinner (* 2001), italienischer Tennisspieler

 Karl Friedrich Sinner (1946–2017), deutscher Forstwissenschaftler
 Martin Sinner (* 1968), deutscher Tennisspieler
 Mat Sinner (* 1964), deutscher Bassist, Sänger und Musikproduzent
 Otto Haberer-Sinner (1866–1941), deutsch-schweizerischer Maler
 Paul Sinner (1838–1925), deutscher Fotograf
 Peter Sinner (Johann Peter Sinner; 1879–1935), russlanddeutscher Autor und Opfer der Stalinschen Säuberungen
 Rudolf Sinner (1884–1950), deutscher Unternehmer
 Rudolf von Sinner (Johann Rudolf Kirchberger von Sinner; 1890–1960), Schweizer Architekt
 Rudolf von Sinner (Theologe) (* 1967), Schweizer Theologe und Hochschullehrer
 Stefan Sinner (* 1969), deutscher Jurist und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Wilhelm Sinner (1915–1976), deutscher Urologe